Cette page contient les pages d'homonymie de Bouchet, Le Bouchet, et du Bouchet.

Forme Bouchet

Patronyme 

 Adolphe Bouchet (1800-1857), comédien français ;
 Alexandre Bouchet (1829-1892), homme politique français ;
 Émile Bouchet (1840-1918), député français
 Alexandre Bouchet (1876-1958), général français ;
 André Bouchet (1967-), acteur et animateur de télévision français ;
 Barbara Bouchet (1944-), actrice américaine, de son vrai nom Barbara Gutscher ;
 Benoît-Louis Bouchet (1731-1802), général de division français ;
 Christian Bouchet (1955-), cadre politique français proche de l'extrême droite ;
 Christophe Bouchet (1962-), journaliste français, ancien président de l'Olympique de Marseille ;
 Claire Bouchet (1954-), femme politique française ;
 Claude-Antoine Bouchet (1785-1834), médecin français ;
 François Bouchet (1955-), astrophysicien français, directeur de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris ;
 Gatien Bouchet (1714-1787), ingénieur des ponts et chaussées français ;
 Gratien Bouchet (1746-1814), fils de Martin Gratien Bouchet, inspecteur général des ponts et chaussées ;
 Guillaume Bouchet (né vers 1513, mort en 1594), écrivain français ;
 Hélène Bouchet (née en 1980), danseuse française ;
 Jean Bouchet (1476-1550), écrivain français ;
 Jean-Claude Bouchet (1957-), homme politique français, membre de l'UMP ;
 Jérôme Bouchet (1979-), coureur cycliste français ;
 Joséphine-Blanche Bouchet (1833-1892), femme de lettres française ;
 Louis Bouchet (?-fusillé en 1944), cheminot et résistant français ;
 Louis-André-Gabriel Bouchet (1759-1842), peintre français ;
 Martin Gratien Bouchet (mort en 1787/1788), inspecteur général des ponts et chaussées ;
 Maurice Bouchet (1937-), romancier français ;
 Mike Bouchet (1970-), artiste contemporain américain ;
 Patrice Bouchet (1953-), astrophysicien français ;
 Paul Bouchet (1897-1979), écrivain et Grand Druide des Gaules ;
 Paul Bouchet (1924-2019), avocat français, conseiller d'État honoraire ;
 Peggy Bouchet (1973-), navigatrice et entrepreneuse française ;
  ;
  ;
 Pierre Simon Bouchet (1748-1814), hôte du Capitaine Bonaparte ;
 Raymond Bouchet de Beauregard (1934-), général de brigade français ;
 Robert Bouchet (1898-1986), peintre et luthier français ;
 Sylvie Bouchet Bellecourt (1957-), femme politique française.

Toponyme 

 Bouchet, commune française de la Drôme ;
 Bouchet, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à la commune de Beauziac ;
 Bouchet, torrent situé dans le Queyras (il prend sa source au pied du Bric Bouchet et rejoint le Guil à Abriès).

Autre 
 Bouchet, nom donné au cabernet franc dans la région de Saint-Émilion

Forme du Bouchet 

 André du Bouchet (1924-2001), poète français ;
 Jean Du Bouchet (1599-1684), historiographe et généalogiste français ;
 Raoul du Bouchet (), militaire breton.

du Bouchet peut désigner :
 Usine du Bouchet, la première usine française de traitement du minerai d'uranium et du combustible nucléaire usé, située dans le département de l'Essonne, active de 1946 à 1971 ;
 Lac du Bouchet, un lac situé sur la commune du Bouchet-Saint-Nicolas en Haute-Loire ;
 Lac du Bouchet, un lac situé dans l'archipel des Kerguelen, dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Forme Le Bouchet 
Le Bouchet peut désigner :
 Le Bouchet, l'ancien nom de la commune Le Bouchet-Mont-Charvin, commune française de la Haute-Savoie ;
 Le Bouchet, une ancienne commune française de la Vienne, aujourd'hui rattachée à La Roche-Rigault ;
 Le Bouchet-Saint-Nicolas, une commune française située dans le département de la Haute-Loire ;
 Le Bouchet, le nom de nombreux hameaux français du Puy-de-Dôme.

Homonymie d'hydronyme